Samsung SCH-X600 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-E380
 Motorola MS250
 Samsung SCH-X250
 Samsung SCH-X580
 Sanyo SCP-5300

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X600 

X